Janoušek je příjmení, které náleží řadě známých osobností, mimo jiné:

 Antonín Janoušek (1877–1941) – český novinář a komunistický politik, otec Jaroslava
 Bohumil Janoušek (* 1937) – reprezentant Československa ve veslování
 František Janoušek (1890–1943) – český malíř
 Gabriel Janoušek (* 1940) – československý vodní slalomář, kanoista
 Jaroslav Janoušek (1904–?) – sovětský důstojník NKVD a český vyšetřovatel StB, syn Antonína
 Jiří Janoušek – více osob
 Josef Janoušek (1879–1935) – český právník, soudce a politik
 Karel Janoušek – více osob
 Miroslav Janoušek – více osob
 Pavel Janoušek (* 1956) – český literární historik a teoretik
 Roman Janoušek (* 1968) – český podnikatel a lobbista
 Roman Janoušek (1972) (* 1972) – český fotbalista
 Slávek Janoušek (* 1953) – český písničkář
 Vladimír Janoušek (1922–1986) – český sochař
 Vojtěch Janoušek (1897–1969) – český pedagog a historik

Janoušková
 Anna Janoušková (* 1965) – československá běžkyně na lyžích
 Aťka Janoušková (1930–2019) – česká herečka a zpěvačka
 Markéta Janoušková – česká houslistka
 Věra Janoušková (1922–2010) – česká sochařka, malířka a grafička

Podobná příjmení 
 Janouš
 Janáček
 Janeček
 Janíček
 Junášek

Česká příjmení